Гидроаэропорт Токин (),  — коммерческий гражданский гидроаэропорт, расположенный в населённом пункте Токин (Аляска), США.



Операционная деятельность 
Гидроаэропорт Токин находится на высоте уровня моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу, предназначенную для приёма гидросамолётов:
 NE/SW размерами 1829 x 122 метров.

За период с 31 декабря 2006 года по 31 декабря 2007 года Гидроаэропорт Токин обработал 55 операций взлётов и посадок самолётов (в среднем 4 операции ежемесячно), из них 91 % пришлось на рейсы аэротакси и 9 % — на авиацию общего назначения.

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски